Бугойно: 

 Бугойно — город в Боснии и Герцеговине.
 Бугойно (община) — община в Боснии и Герцеговине.

См. также 

 Бугойно 1980 (шахматный турнир), проходивший с 4 по 24 мая 1980 года.